Ке́вин Парк (; ) — канадский кёрлингист.

В составе мужской команды Канады серебряный призёр .  (1991).

Также участвовал в , где кёрлинг был представлен как демонстрационный вид спорта; команда Канады заняла четвёртое место.

Играет на позициях третьего и четвёртого (если играет четвёртым, то обычно и как скип команды).

Достижения 
 : серебро ().
 : золото (), серебро (), бронза (, ).
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: бронза (2009).
 Кубок Канады по кёрлингу: серебро (2008), бронза (2009).

 Команда всех звёзд () : .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Его дочь — кёрлингистка и тренер Кэйлин Парк, чемпионка Канады среди смешанных пар 2015.

Примечания

Ссылки 
 Kevin Park — Curling Canada Stats Archive (статистика выступлений кёрлингиста на национальных чемпионатах и кубках Канады)
 
 Canada’s Kevin Park competing in the curling event at the 1992 Albertville Olympic winter Games. (CP PHOTO/COA/Ted Grant) — Image Display — Canadian Olympians — Library and Archives Canada
 Canada’s Kevin Park (right) and Kevin Martin competing in the curling event at the 1992 Albertville Olympic winter Games. (CP PHOTO/COA/Ted Grant) — Image Display — Canadian Olympians — Library and Archives Canada
 Search Results — Canadian Olympians — Library and Archives Canada
  (веб-архив)
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1992 года